Il existe trois palais qui portent ce nom :
 Le Palais Leuchtenberg de Munich, en Bavière.
 Le Palais Leuchtenberg de Peterhof, en Russie.
 Le Palais Leuchtenberg sur le quai des Anglais à Saint-Pétersbourg.